Николай Зограф: Зограф, Николай Георгиевич (1909—1968) — учёный-исследователь, театровед, историк театра.
 Зограф, Николай Юрьевич (1851—1919) — профессор зоологии Московского университета, кавалер ордена Почётного легиона.